Jezioro Gilead (Nowy Jork)
 Jezioro Gilead (Michigan)